Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Атлетик Бильбао» 117-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Атлетик Бильбао» в сезоне 2015/2016 годов.

Суперкубок Испании 2015 
Основная статья: Суперкубок Испании по футболу 2015

Чемпионат Испании 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы УЕФА 2015/16

3-й квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

2015/2016
Атлетик Бильбао